La Supercoupe d'Espagne 2005 () est la vingtième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe d'Espagne. Elle est disputée le  à l'Estadio Manuel Ruiz de Lopera de Séville, et le  au Camp Nou de Barcelone devant, respectivement,  et . 

L'épreuve est remportée par le FC Barcelone aux dépens du Betis Séville sur le score cumulé de 4 à 2.

Participants 
La rencontre oppose le FC Barcelone au Betis Séville. 
Le FC Barcelone se qualifie à la Supercoupe d'Espagne grâce au leur titre de champion lors de la saison 2004-2005 du championnat d'Espagne. 
Le Betis Séville se qualifie, lui, à la Supercoupe d'Espagne à la suite de leur sacre de vainqueur de la Coupe d'Espagne 2004-2005.

Feuille de match

Match aller

Match retour

Liens externes 
 Supercoupe d'Espagne de football 2005 - Match aller sur Transfermarkt.fr
 Supercoupe d'Espagne de football 2005 - Match retour sur Transfermarkt.fr
 Supercoupe d'Espagne de football 2005 - Match aller sur Football-lineups.com
 Supercoupe d'Espagne de football 2005 - Match retour sur Football-lineups.com

Notes et références 

2005
Football en Espagne en 2005
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face du Real Betis
Sport en août 2005